John Abbey peut désigner :
 John Abbey (1780-1859), facteur d'orgues britannique ;
 John Albert Abbey (1846-1930), facteur d'orgues français, fils du précédent ;
 John Mary Abbey (1886-1931), facteur d'orgues français, fils du précédent et petit-fils du pénultième ;
 John Roland Abbey (1894-1969), collectionneur de livres anglais et high sheriff ;
 John Abbey (né en 1935), acteur américain.